

Patronymie
 Christophe Ruggia, (1965- ), réalisateur de cinéma français ;
 Jean-Philippe Ruggia, (1965- ) Pilote de vitesse moto français.